Села:
 Випасне — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Випасне — Автономна Республіка Крим, Первомайський район 
 Випасне — Одеська область, Білгород-Дністровський район